Saint Joseph megye (Indiana)
Saint Joseph megye (Michigan)